

Nom commun 
Bouger est le verbe français relatif au mouvement, il est synonyme de mouvoir (vieilli).

Patronymes 

 Yves Bouger (1970-), footballeur professionnel français.
 Bernard Bouger (1970-), footballeur professionnel français.